А́нна Алексе́евна Погори́лая (после замужества Невская) () — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата мира (2016), серебряный призёр чемпионата Европы (2017), двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2015, 2016), и бронзовый призёр финала Гран-при (2016).

Мастер спорта России международного класса (2014). 

По состоянию на сентябрь 2017 года занимала второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Биография

Ранние годы 
Анна Погорилая родилась 10 апреля 1998 года в Москве, фигурным катанием занимается с четырёх лет. В марте 2009 года заняла второе место на Первенстве России (мл. вз.). Сезон 2009/2010 годов полностью пропустила из-за травмы. С 2012 года член сборной России по фигурному катанию. В декабре 2012 года она заняла третье место в юниорском финале Гран-при в Сочи. В марте 2013 года Анна Погорилая, в жёсткой конкуренции со своими подругами из сборной, а также фигуристками из США Самантой Сисарио и Куртни Хикс (занимавшими после короткой программы первое и третье места), выиграла бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира в Милане. В третий раз девушки из России на юниорском чемпионате мира заняли весь пьедестал, после длительного перерыва (всего это было четыре раза, в 1996, 1998, 2013, 2014 годах).

Дебют на взрослом уровне 
Осенью 2013 года она начала выступления в взрослой номинации. Очень удачно выступила в ноябре в Пекине в Кубке Китая, где победила, опередив чемпионку Европы и экс-чемпионку мира Каролину Костнер и вице-чемпионку Европы Аделину Сотникову. На этапе во Франции она была третьей, что позволило ей попасть в финал Гран-при.

Однако на самом финале в Токио не справилась с волнением, выступила хуже, чем на этапах, и заняла последнее место. Спад продолжился и далее, к тому же возникли проблемы со спиной. В конце года при отборе в сборную страны на российском чемпионате оказалась в середине турнирной таблицы, Анна заняла восьмое место в общем зачете и четвёртое из тех, кто по возрасту имел право участвовать во взрослых чемпионатах и Олимпийских Играх. В сборную страны на Чемпионат Европы она не попала (хотя и числилась первой запасной) и занялась лечением своих травм. В конце февраля 2014 года Анна Погорилая выиграла в Великом Новгороде Финал Кубка России. Вскоре она была включена в состав сборной России на чемпионат мира. На чемпионате мира в Японии в короткой программе она показала свой лучший результат за всё время и после короткой программы замкнула шестёрку, тем самым попав в число шести лучших, выступающих в последней, сильнейшей разминке произвольной программы. В произвольной программе на своём дебютном чемпионате она произвела фурор, получив малую бронзовую медаль и обойдя всех соперниц в технической оценке. В результате она оказалась в шаге от пьедестала на мировом чемпионате.

Международный успех 
Послеолимпийский сезон Анна собиралась начать выступлением на турнире Nebelhorn Trophy (Оберстдорф, Германия) 25-27 сентября 2014 года. Однако Юлия Липницкая снялась с коммерческих соревнований Japan Open (назначенных на 4 октября 2014 года), Анна её заменила и поэтому вынуждена была сняться с Nebelhorn Trophy, где её заменила Елизавета Туктамышева. Первым стартом нового сезона для Анны стал командный турнир Japan Open в начале октября, где команда Европы (женскую часть этой команды составляли две российские фигуристки Анна Погорилая и Елена Радионова) заняла первое место.
31 октября — 2 ноября 2014 года она удачно выступила на втором этапе Гран-при в Канаде, где заняла первое место. Через две недели Анна выступала на домашнем этапе Гран-при. Домашний лёд сыграл с ней злую шутку, сказалось сильное волнение и спортсменка финишировала второй, но вышла в финал Гран-при. В Барселоне на финале она выступила удачнее, чем в прошлом году, но осталась без медалей. На чемпионате России 2015 года она также выступила лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах, однако также осталась без медалей. Учитывая, что некоторые медалистки не могли выступать на чемпионате Европы по возрасту Погорилая была включена в состав сборной на европейское первенство в Стокгольм. Дебют был удачным она завоевала бронзовую медаль. После этого она была приглашена в сборную и на чемпионат мира в Шанхай. Во время подготовки ей была получена серьёзная травма, однако она продолжала готовиться к старту. К соревнованиям она подошла не готовой, ввиду того, что готовилась неполноценно. Как итог жуткое падение в короткой программе и срыв произвольной.

В октябре 2015 года Анна начала выступления в новом сезоне, она стартовала на Мемориале Ондрея Непелы. Короткую программу откатала очень неудачно, но сумела собраться и выиграла произвольную; но в сумме оказалась на втором месте. Через две недели на международном турнире Мордовские узоры в Саранске она в жёсткой борьбе с другими российскими фигуристками сумела завоевать первое место на этом турнире, но при этом шла после короткой программы на втором месте (при этом улучшила свои прежние спортивные достижения). Через три недели она стартовала на этапе Гран-при Ауди Кубок Китая. Фигуристка выступила не совсем удачно и заняла четвёртое место. Спортсменка на заключительном этапе Гран-при в Нагано выступила неудачно. На национальном чемпионате выступила удачно и в сложной борьбе впервые завоевала медаль российского чемпионата. Через месяц в Братиславе на европейском чемпионате она уверенно завоевала бронзовую медаль. В начале апреля в Бостоне на мировом чемпионате, российская фигуристка сумела завоевать бронзовую медаль. При этом она шла на втором месте после короткой программы. В США Анна улучшила своё прежнее достижение в короткой программе.

На следующий предолимпийский сезон короткую программу ей поставил действующий узбекский фигурист Миша Ге. В октябре Анна начала новый предолимпийский сезон в соседней Финляндии на турнире Finlandia Trophy, выступление было не совсем удачным. Она лидировала после короткой программы, однако провалила произвольную и финишировала на третьем месте. В начале ноября российская фигуристка выступала на домашнем этапе Гран-при в Москве, где на Кубке Ростелекома уверенно заняла первое место, при этом улучшила все свои прежнее достижение в сумме. В конце ноября она выступала на заключительном этапе Гран-при в Саппоро, где уверенно заняла первое место. Это позволило ей уверенно выйти в финал Гран-при в Марселе, где Анна завоевала бронзовую медаль и улучшила свои прежние достижения в сумме и произвольной программе. В конце декабря в Челябинске в упорной борьбе она не сумела отстоять бронзовую медаль чемпионата России. На Чемпионате Европы в Остраве заняла второе место, уступив только своей соотечественнице Евгении Медведевой и опередив итальянскую фигуристку Каролину Костнер, при этом были улучшены прежние достижения в короткой программе. В конце марта на чемпионате мира в Хельсинки она после короткой программы занимала место рядом с пьедесталом; но Анна провалила произвольную программу и переместилась во вторую десятку.

Завершение карьеры 
Новый олимпийский сезон российская фигуристка начала в серии Гран-при на канадском этапе, где после короткой программы она шла второй, но из-за ошибок в произвольной финишировала девятой. Вследствие падений на этом этапе она травмировала спину, из-за чего в итоге снялась со второго этапа в США. Также из-за этого она не выступила на национальном чемпионате в декабре и досрочно завершила сезон. Из-за травмы спины Анна полностью пропустила сезон 2018/2019 года. После чего так и не выходила на соревновательный лёд.

Личная жизнь 
В 2015 году поступила в РГУФКСМиТ, который окончила в 2020 году.

14 июля 2018 года вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского.

22 декабря 2020 года в их семье родилась дочь Ева.

Программы

Спортивные достижения 

WD = снялась с соревнований

Подробные результаты

Примечания

Ссылки 
 
  at sport-folio.net
  at fskate.ru
 Анна Погорилая 

Фигуристы России
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма